Cette page contient les pages d'homonymie de E15 et E015.

Domaine militaire 
 HMS E15, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Coma hypoglycémique non diabétique, d'après la Classification internationale des maladies.

Routes 
  Route européenne 15, traversant le Royaume-Uni, la France et l'Espagne ;
  Route européenne 015, au Kazakhstan.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres